Епархия Иньямбане () — епархия Римско-Католической церкви c центром в городе Иньямбане, Мозамбик. Юрисдикция епархии Иньямбане распространяется на провинцию Иньямбане. Епархия Иньямбане входит в митрополию Мапуту. Кафедральным собором епархии Иньямбане является церковь Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

История 
3 августа 1962 года Римский папа Иоанн XXIII издал буллу Supremi muneris, которой учредил епархию Иньямбане, выделив её из архиепархии Лоренсу-Маркиша (сегодня — Архиепархия Мапуту).

Ординарии епархии 
 епископ Ernesto Gonçalves Costa O.F.M. (27.10.1962 — 23.12.1974) — назначен епископом Бейры;
 епископ Alberto Setele (20.11.1975 — 7.09.2006);
 епископ Adriano Langa O.F.M. (7.09.2006 — по настоящее время).

Примечания

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Supremi muneris, AAS 55 (1963), стр. 826

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Мозамбика